Motta peut désigner :

Patronyme

 Alberico Motta (1937-2019), auteur de bande dessinée italien ;
 Dick Motta (né en 1931), entraineur américain de basket-ball ;
 Fernanda Motta (née en 1981), mannequin brésilien ;
 Francesco Motta (né en 1986), musicien italien ;
 Gianni Motta (né en 1943), cycliste italien ;
 Giuseppe Motta (1871-1940), homme politique suisse ;
 José Vianna da Motta (1868-1948), pianiste, enseignant, et compositeur portugais ;
 Luigi Motta (1881-1955), écrivain italien ;
 Luis Motta (né en 1958), militaire et homme politique vénézuélien ;
 Marco Motta (né en 1986), footballeur italien ; 
 Maria Teresa Motta (née en 1963), judokate italienne ;
 Paulo César Motta (né en 1982), footballeur guatémaltèque ; 
 Rafael Motta (1986-), politicien brésilien.
 Thiago Motta (né en 1982), footballeur italien.

Toponyme

 Motta Baluffi, commune italienne de la province de Crémone dans la région Lombardie en Italie ;
 Motta Camastra, commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile ;
 Motta d'Affermo, commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile ;
 Motta de' Conti, commune italienne de la province de Verceil dans la région Piémont ;
 Motta di Livenza, commune italienne de la province de Trévise dans la région Vénétie ;
 Motta Montecorvino, commune italienne de la province de Foggia dans la région des Pouilles ;
 Motta San Giovanni, commune italienne de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre ;
 Motta Sant'Anastasia, commune italienne de la province de Catane dans la région Sicile ;
 Motta Santa Lucia, commune italienne de la province de Catanzaro dans la région Calabre ;
 Motta Visconti, commune italienne de la province de Milan dans la région Lombardie.

Marques 
 Motta, marque de confiseries italienne créée en 1919 ; 
 Motta, entreprise française spécialisée dans la fabrication de crèmes glacées appartenant à Unilever, aujourd'hui disparue pour laisser place à Miko 
Toponymie italienne
Homonymie de localités
Patronyme italien
Patronyme portugais